Il doppio del torneo di tennis Circuito Feminino Future de Tênis 3 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Irina-Camelia Begu e Aleksandra Panova che hanno battuto in finale Maria-Fernanda Alvarez-Teran e María Irigoyen 6-4, 3-6, [11-9].

Teste di serie 

 Irina-Camelia Begu /  Aleksandra Panova (Campionesse)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  María Irigoyen (finale)

 Monique Adamczak /  Chanel Simmonds (semifinali)
 Elica Kostova /  Florencia Molinero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Circuito Feminino Future de Tênis 2014